Fernando Fernandes Rodrigues, mais conhecido como Fernando (Rio de Janeiro, 19 de março de 1993), é um futebolista brasileiro que atua como zagueiro. Atualmente joga no Tupi Football Club de Minas Gerais.

Carreira

Flamengo 
Fernando chegou as categorias de base do  em 2007 com apenas 14 anos. Em 2011, Fernando foi campeão da Copa São Paulo de Juniores. Também disputou o Torneio Tirrenoe Sport na Itália. Já no ano seguinte foi titular e inclusive sendo o capitão do time na Copinha. Também em 2013 participou novamente do torneio, mas como em 2012, o  acabou sendo novamente eliminado.

Em 2013 esteve presente na lista de relacionados para a partida contra o , isso devido o Rubro-Negro não ter muitas opções na devido o zagueiro Wallace está suspenso, González estava com Seleção Chilena e o zagueiro Samir estava machucado. Fernando entrou na partida no segundo tempo entrando no lugar do zagueiro Frauches utilizando a camisa 39, o jogo terminou 2 a 1 para o .

Voltou a atuar pelo  contra o , onde foram utilizados alguns jogadores da base devido a viagem do time principal para a Bolívia. Fernando atuou o jogo inteiro que terminou no empate por 2 a 2.

Bragantino 
Em janeiro de 2015, foi emprestado ao Bragantino para adquirir experiência. Jogou no clube junto com companheiros do Flamengo como Diego Maurício e Igor Sartori. Jogou 8 jogos pelo clube, assim, tendo um espaço no time titular durante o Paulistão.

Volta Redonda 
Ainda em 2015, Fernando foi novamente emprestado, desta vez para o Volta Redonda. Atuou relativamente bem, em seus 11 jogos pelo time.

Portuguesa da Ilha 
Fechou com a Portuguesa da Ilha no final de  2015 para a disputa do Campeonato Carioca de 2016.

Atlético de Uberlândia 
Em 2016,acertou com o Atlético de Uberlândia, mas nem atuou pelo clube.

Tupi Football Club 
No início de 2017 acertou com o Tupi, clube mineiro. Ficou no clube por um ano, e foi o time onde ele mais atuou, disputando 22 jogos e marcando duas vezes.

Rio Branco-PR 
Em 2018, foi contratado pelo Rio Branco-PR, onde ele segue atuando.

Estatísticas 
Até 6 de abril de 2015.

Clubes 

 a. Jogos da Copa do Brasil
 b. Jogos da Copa Libertadores e Copa Sul-Americana
 c. Jogos do Campeonato Carioca e Copa Rio

Títulos 
 Flamengo
 Copa São Paulo de Futebol Júnior: 2011
 Torneio Octávio Pinto Guimarães: 2011, 2012
 Taça Guanabara: 2014
 Campeonato Carioca: 2014

Portuguesa RJ
 Copa Rio: 2016

Nascidos em 1993
Naturais da cidade do Rio de Janeiro
Futebolistas do Rio de Janeiro (estado)
Futebolistas do Clube de Regatas do Flamengo
Futebolistas do Red Bull Bragantino
Futebolistas do Volta Redonda Futebol Clube
Futebolistas da Associação Atlética Portuguesa (Rio de Janeiro)